Павел Соколов:
 
 Соколов, Павел Ильич (в монашестве — Палладий; 1850—1920) — архиепископ Астраханский и Енотаевский. Деятель РПЦ.
 
 
 Соколов, Павел Сергеевич (1892—1938) — святой РПЦ, мученик.
 Соколов, Павел Эдуардович (род. 1990) — игрок в мини-футбол